Bataliony Wojsk Inżynieryjnych noszące numer 7:

Wojska Polskiego:
 7 Batalion Saperów (w 1921 przemianowany na XII Batalion Saperów)
 VII Batalion Saperów 4 Pułku Saperów (1921-1929)
 7 Batalion Zapasowy Saperów
 7 Batalion Saperów (1929-1939)
 7 Batalion Saperów (1939)
 7 Batalion Saperów (1941-1943) → 7 Kompania Saperów (1943-1944) → 17 Kompania Saperów (1944-1947)
 7 Warszawski Batalion Saperów (1944-1946 i 1967-1990)